Братковский — фамилия; имеет женскую форму Братковская.
 Братковский, Даниил Богданович (XVII век—1702) — шляхтич, общественный деятель, борец за православие, поэт с Волыни.
 Братковский, Стефан (1934—2021) — польский писатель, журналист и редактор, историк, диссидент социалистического направления.